Quatre navires de la marine chilienne ont porté le nom dAlmirante Latorre, d'après l'amiral  :
 l', un cuirassé Dreadnought de la classe du même nom construit pour la Royal Navy en 1911 sous le nom de HMS Canada et vendu à la marine chilienne en 1921 ;
 l', un croiseur acheté à la marine royale suédoise en 1971 ;
 l', un destroyer de  de la Royal Navy entré en service sous le nom de HMS Glamorgan et racheté en 1986 ;
 l', une frégate hollandaise du nom de HNLMS Jacob van Heemskerck (F812) achetée en 2005.

Nom de bateau de la Marine chilienne